Ламе́ль (від  — пластинка, лусочка) — термін, що описує деякі  пластини або невеликі елементи, що складають пластинчасті структури.

 Ламель — в будівництві, тонка пластина з будівельного матеріалу.
 Ламель — в деревообробці, назва пластини шпони (пилений шпон).
 Ламель — вузька канавка на протекторі шини. Спочатку слово означало ділянки протектора, розділені канавками, але поступово через слово «ламелювання» (нарізування канавок, що поділяють протектор на пластинки) перейшло на позначення самих нарізаних канавок.
 Ламель — пластина в затворі фотоапарата.

Термін «ламель» також використовується при виробництві жалюзі, так називається окрема смужка жалюзі.